RIPL steht für:

 Remote Initial Program Load, das ferngesteuerte Starten eines Computers über ein Netz

Ripl ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Ripl (1937–2022), Landschaftsökologe und Limnologe (Süßwasserökologe)

Siehe auch:
 Rippl
 Rippel (Begriffsklärung)

Abkürzung